Азиа́тская конфедера́ция футбо́ла, АФК (, AFC) — главная футбольная организация в Азиатском регионе и Австралии.

Регионы 

В АФК состоят соответствующие континентальному расположению страны, включая также некоторые тихоокеанские государства и территории, которые ранее состояли в Конфедерации футбола Океании (Гуам, Австралия, Тайвань, Северные Марианские острова). 
(Израиль, Кипр, а также страны, расположенные на границе Европы и Азии, — Россия, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Турция — являются членами УЕФА). 
Конфедерация подразделяется по географическому и этнокультурному принципу на 5 региональных федераций.

Члены АФК

Бывшие члены АФК

Существующие

Не существующие

Турниры

Существующие

Упразднённые

В Лиге чемпионов участвуют 14 лучших стран региона (категория «зрелые»), следующие 14 («растущие») участвуют в Кубке АФК . Остальные страны региона («посеянные») разыгрывают Кубок Президента АФК. На текущий момент возможности перехода страны в более высокую категорию не предусмотрено, равно как и перехода в низкую.

Футболист года в Азии 

Начиная с 1994 АФК ежегодно выбирает лучшего футболиста Азии (в 1993 году премия вручалась АФК неофициально). До этого, с 1988 по 1991, лучшего футболиста неофициально выбирала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Тренер года 
Начиная с 1994 АФК ежегодно выбирает лучшего тренера Азии.

Представители на чемпионате мира 
 1930 — Нет
 1934 — Нет
 1938 — *
 1950 — Нет**
 1954 — 
 1958 — Нет
 1962 — Нет
 1966 — 
 1970 — ***
 1974 — Нет
 1978 — 
 1982 — 
 1986 — , 
 1990 — , 
 1994 — , 
 1998 — , , , 
 2002 — , , , 
 2006 — , ,  Республика Корея, 
 2010 — ****, , , 
 2014 — ****, , , 
 2018 — ****, , , , 
2022 - , ****, , , ,

Количество участий 
 11 — 
 7 — 
 6 — , 
 4 — ****
 2 — 
 1 — *, ***, , , , , 

(*) До 1942 года так называлась Индонезия. 
(**) В 1950 сборная Индии была вынуждена сняться с чемпионата, так как ФИФА запретила футболистам играть без обуви. 
(***) Израиль ныне является членом УЕФА. 
(****) Австралия участвовала в чемпионатах мира 1974 и 2006, но как член ОФК.

Сборной Республики Корея принадлежит наивысшее достижение — четвёртое место на домашнем чемпионате мира-2002. Ещё шесть раз азиатским командам удавалось выйти в плей-офф чемпионата: КНДР в 1966, Саудовской Аравии в 1994, Австралии в 2022, Японии в 2002, 2010, 2018 и 2022, а также той же самой Республике Корея в 2002, 2010 и 2022.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт AFC

 
Азия